Mike o Michael Ashley puede referirse a:
Mike Ashley (nacido en 1964), multimillonario inglés conocido por sus participaciones en varias cadenas de tiendas relacionadas con el deporte.
Mike Ashley (nacido en 1948), historiador, bibliógrafo, escritor, crítico y editor de ciencia ficción, misterio y fantasía británico.
Michael Ashley, astrónomo australiano conocido por sus trabajos en la Antártica.